El término población puede referirse, en esta enciclopedia:

En las ciencias sociales 
 a la población humana, el conjunto de personas que viven en un área o espacio geográfico;
 a la población mundial, el número total de personas que viven en todo el mundo en un momento determinado;
 a la población flotante, población procedente de otras partes que se establece temporalmente en un lugar bien sea por motivos de trabajo (trabajadores por temporada) o recreacionales (población vacacional, turismo y otros);
 a la población por países, los cálculos de la División de Población de la Organización de las Naciones Unidas del número de habitantes de cada país;
 a la entidad singular de población, cualquier área habitable de un término municipal, habitada, o excepcionalmente deshabitada, claramente diferenciada dentro del mismo y que es conocida por una denominación específica que la identifica sin posibilidad de confusión; 
 a la población rural o pueblo, una entidad de población de menor tamaño que la ciudad y dedicada principalmente a actividades agrícolas, ganaderas, forestales, pesqueras o, a veces, mineras;
 al poblamiento, el proceso de establecimiento o asentamiento en un lugar o área determinado, por parte de personas o grupos procedentes de otras partes;
 a la población activa de un país, la cantidad de personas que se han incorporado al mercado de trabajo (es decir, que tienen un empleo o que lo están buscando);

En la biología 
 a la población biológica, un conjunto de organismos o individuos de la misma especie que coexisten en un mismo espacio y tiempo y que comparten ciertas propiedades biológicas;

En la estadística 
 a la población estadística, el conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las observaciones en un área determinada;
 al censo de población, el recuento de individuos que conforman una población estadística en un área, país o región determinados;

En la astronomía 
 a la población estelar, un conjunto de estrellas que reúnen características similares, utilizadas para su clasificación;

En el urbanismo 
 a una población callampa, denominación que reciben en Chile los asentamientos irregulares.

En la geografía 
Utilizan este término, población, para su nombre los siguientes lugares:

En Chile
 Población, localidad de la comuna de Peralillo y excomuna de la antigua provincia de Colchagua;
 Población, antigua subdelegación de Colchagua;
 Población, antigua comuna de Colchagua;

En España
 Población de Abajo, localidad del municipio de Valderredible, en Cantabria;
 Población de Arreba, localidad del municipio de Valle de Manzanedo, en la provincia de Burgos;
 Población de Arriba, localidad del municipio de Valderredible, en Cantabria;
 Población de Arroyo, localidad y municipio de la provincia de Palencia;
 Población de Campos, localidad y municipio de la provincia de Palencia;
 Población de Cerrato, localidad y municipio de la provincia de Palencia;
 Población de Soto, localidad del municipio de Nogal de las Huertas, en la provincia de Palencia;
 Población de Suso, localidad del municipio de Hermandad de Campoo de Suso, en Cantabria;
 Población de Valdivielso, localidad del municipio de Merindad de Valdivielso, en la provincia de Burgos;
 Población (La), localidad del municipio de Campoo de Yuso, en Cantabria;

En Filipinas

 La población, el nombre comúnmente utilizado para el área central de un municipio o ciudad.